Acteocina är ett släkte av snäckor. Acteocina ingår i familjen Cylichnidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Acteocina